Henny (geslacht), een Nederlands, van oorsprong Zwitsers geslacht dat in 1962 werd opgenomen in het Nederland's Patriciaat
 Henny (voornaam), een voornaam die zowel gebruikt wordt voor jongens als voor meisjes
Personen
 Boudewijn Henny (1943-2017), Nederlands ondernemer en roeier
 Christiaan Marianus Henny (1817-1906), Nederlands ondernemer en politicus
 Everdine Schuurman-Henny (1910-1996), Nederlands beeldhouwster
 Leonard Henny (1935-2011), Nederlands filmmaker, docent en schrijver
 Max Henny (1885-1968), Nederlands voetballer
 Victor Henny (1887-1941), Nederlands atleet